Bilenkin Vintage — российский автомобиль, представленный на автосалоне Dubai International Motor Show 2015. Разработан Bilenkin Classic Cars совместно с кузовным ателье «Cardi». В основу положена идея автомобиля класса Gran Turismo с классическим дизайном на базе спортивного купе BMW E92. Минимальная цена — 130 000 Евро

Компания Bilenkin Classic Cars была создана в 2002 году Кириллом Биленкиным как творческая мастерская по реставрации и модернизации классических автомобилей.

Примечания